Boljevići (Kršan)
Boljevići (Bratunac)